Sezonul 1960-1961 al Diviziei A a fost cea de-a 43-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 23-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 4 septembrie 1960 și s-a terminat pe 9 iulie 1961. CCA București a devenit campioană pentru a șasea oară în istoria sa.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Note

Referințe

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1960 în România
1961 în România